

Architettura 
 Palazzo Rittmeyer – edificio storico nel centro di Trieste

Persone 
 Giancarlo Rittmeyer – geometra italiano, morto nel disastro del Vajont
 Nico Rittmeyer – calciatore guatemalteco